Эгрик был королем Восточной Англии, независимого англосаксонского королевства, которое сегодня включает в себя английские графства Норфолк и Суффолк. Он был членом правящей династии Вуффингов, но его отношения с другими известными членами династии не известны с какой-либо уверенностью. Анна, возможно, был его братом или двоюродным братом. Также высказывалось предположение, что он был идентичен Этельрику, который женился на нортумбрийской принцессе Хересвит и был отцом Эльдвульфа. Основным источником того немногого, что известно о жизни Эгрика, является Церковная история народа англов, написанная монахом-бенедиктинцем Бедой примерно в 731 году.

В годы, последовавшие за правлением Редвальда и убийством сына Редвальда и его преемника Эорпвальда примерно в 627 году, Восточная Англия потеряла свое господство над другими англосаксонскими королевствами. Через три года после убийства Эорпвальда язычником Рикбертом родственник Эгрика Сигеберт вернулся из изгнания, и они совместно правили Восточной Англией, причем Эгрик, возможно, правил северной частью королевства. Сигеберту удалось восстановить христианство по всей Восточной Англии, но Эгрик, возможно, остался язычником, поскольку Беда хвалит только Сигеберхта за его достижения, и его отсутствие похвалы своему соправителю является значительным. Эгрик правил единолично после того, как Сигеберхт удалился в свой монастырь в Беодрисворте примерно в 634 году: также было высказано предположение, что он был соправителем, который стал королем только после отречения Сигеберхта. И Эгрик, и Сигеберхт были убиты в битве примерно в 636 году в неизвестном месте, когда жители Восточной Англии были вынуждены защищаться от военного нападения Мерсии во главе со своим королем Пендой. Эгрика, чья могила, возможно, была корабельным захоронением под курганом 1 в Саттон-Ху, сменил Анна.

Биография 
Эгрик происходил из знатного английского рода. Возможно даже, что он был Вуффингом, однако его точная родословная неизвестна. Существует гипотеза, что Эгрик был племянником Редвальда, но некоторые исторические источники называли того именем Этельрик. Во время правления Сигеберта Эгрик был его правой рукой и, возможно, соправителем. Благодаря этому Эгрик занял восточноанглийский престол после отречения Сигеберта. Как и его предшественник, Эгрик соблюдал паритет между Римско-католической церковью и ирландской миссией.

В 636 году на Восточную Англию напал Пенда Мерсийский. Эгрик был вынужден давать отпор нападающим. Вместе с ним в сражении участвовал Сигеберт, насильно вывезенный из монастыря ради участия в сражении. Несмотря на это, восточные англы были побеждены, а оба короля погибли на поле боя.

Литература 
 Англосаксонские хроники
 Беда Достопочтенный «Церковная история народа англов»

Ссылки 
 
 Ecgric 1 // Prosopography of Anglo-Saxon England

Короли Восточной Англии VII века
Монархи, погибшие в бою